Hochstatt heißen folgende geographische Objekte:

 Hochstatt, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Hochstatt (Dischingen), Gehöft in der Gemeinde Dischingen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Hochstatt (Oberstdorf), Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Hochstatt (Gutensteiner Alpen), 1305 m, Berg bei Kleinzell, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Hochstadt, Hochstätt
 Oberhochstatt